Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2015 vond plaats van 15 tot en met 21 juni 2015 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 34e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Ana Ivanović was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Michelle Larcher de Brito.

De als eerste geplaatste Simona Halep bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Kristina Mladenovic.

Het vierde reekshoofd, Angelique Kerber uit Duitsland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in drie sets, met een tiebreak in de eerste en in de derde set. Kerber wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de derde van 2015. Zij incas­seerde US$ 124.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears waren als derde geplaatst. Zij kwa­men niet voorbij de tweede ronde – daarin werden zij uitgeschakeld door Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká.

Het eerste reekshoofd, Casey Dellacqua en Sania Mirza, strandde al in de eerste ronde. Daarin verloren zij van Chan Yung-jan en Zheng Jie.

Het als vierde geplaatste Spaanse duo Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro won de titel. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Muguruza had daar­naast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suárez Navarro geen.

De Nederlandse  Michaëlla Krajicek bereikte, met Barbora Strýcová uit Tsjechië aan haar zijde, de halve finale.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2015
Birmingham